21-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 21-й меридиан восточной долготы
 21-й меридиан западной долготы

См. также 
 21-я параллель